Аглямов, Мударис Зуфарович (1946—2006) — русский советский и татарский писатель, прозаик и поэт.
 Аглямов, Нагим Харисламович (род. 1932) — новатор в строительстве, монтажник, бригадир монтажников Заинского монтажного участка треста «Гидромонтаж», Герой Социалистического Труда.
 Аглямов, Хамид (1888—1936) — советский государственный и партийный деятель, был первым Постпредом Узбекистана в Москве.

 Аглямова, Галина Александровна (род. 1961) — российский экономист и менеджер-металлург, член Совета директоров Металлоинвеста.